Cannington kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cannington, Western Australia, 
 Cannington, Queensland – en ort i Queensland, Australien

Storbritannien 

 Cannington, Somerset, ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar